WO poate fi:
 Wolfsberg, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 World Airways, codul IATA al companiei aeriane din SUA
 Worms, număr de înmatriculare auto al districtului urban german

wo poate fi:
 wo, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (を în hiragana sau ヲ în katakana)
 Limba wolof, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „WO” la acronymfinder.com